Teile und herrsche steht für:
 Divide et impera, Redewendung
 Teile-und-herrsche-Verfahren, Lösungsansatz in der Informatik